Contea di Portage o Portage County è la denominazione delle seguenti contee degli Stati Uniti:
 Contea di Portage (Ohio)
 Contea di Portage (Wisconsin)